Peltophryne är ett släkte av groddjur. Peltophryne ingår i familjen paddor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Paddor
Peltophryne